Луки — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена к северу от волостного центра, деревни Новый Изборск.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 114 жителей.

История 
В Писцовых Книгах 1585-87 гг.. упоминается деревня Луки в Сенской губе Изборского уезда.

Ссылки 
 Карта O-35-080-D Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района